Такмичење у троскоку у мушкој конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2018. у Берлину одржано је 6. и 10. августаа на Олимпијском стадиону.

Титулу освојену у Амстердаму 2016, није бранио Грег Радерфорд из Уједињеног Краљевства.

Земље учеснице 
Учествовао је 30 такмичара из 21 земље..

  Албанија (1)
  Белгија (1)
  Бугарска (1)
  Грчка (1)
  Ирска (1)
  Италија (1)
  Малта (1)
  Немачка (3)
  Пољска (1)
  Румунија (1)
  Србија (1)
  Турска (1)
  Уједињено Краљевство (2)
  Украјина (2)
  Финска (2)
  Француска (3)
  Хрватска (1)
  Чешка (1)
  Швајцарска (2)
  Шведска (2)
  Шпанија (1)

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2018. години 
Десет најбољих европских скакача удаљ 2018. године до почетка првенства (5. августа 2018), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

{| class="wikitable"
|-
| 1. || Александар Менков ||  || 8,31 || 1. јул || align="center" | 7. СРЛ, 
|-
| 2. || Радек Јушка||  || 8,27  || 28. мај || align="center" | 10. СРЛ
|-
| 3. || Милтијадис Тентоглу||  || 8,24 || 15. јул || align="center" | 13. СРЛ
|-
| 4. || Сергиј Никифоров||  || 8,23 || 19. јул || align="center" | 15. СРЛ
|-
| 5. || Штефан Хартман||  || 8,20 || 26. мај|| align="center" | =16. СРЛ
|-
| 5. || Јулијан Ховард||  || 8,20 || 24. јун || align="center" | =16. СРЛ
|-
| 7. || Данијел Брамбл||   Уједињено Краљевство  || 8,15 || 22. јул || align="center" | 19. СРЛ
|-
| 8. || Кафетјен Гомис||  || 8,13 || 8. јул || align="center" | 21. СРЛ
|-
| 9.. || Томаш Јашчук||  || 8,10 || 22. јул || align="center" | 23. СРЛ
|-
| 10. ||Владислав Мазур|| align=left| || 8,07 || 19. јул || align="center" | =25. СРЛ
|-
|
|-
| =18. || Страхиња Јованчевић||  || 7,98 || 7. јун || align="center" |
|}
Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на ЕП.

 Квалификациона норма 

 Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+2)

 Освајачи медаља 

 Резултати 
 Квалификације 
У квалификацијама 30 такмичара подељено је у две групе. Квалификациона норма за финале износила је 8,00 м (КВ), коју су прескочила 2 такмичара, а осталих 10 се у финале пласирало према постигнутом резултату (кв''').

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља

Финале

Референце

Спољашње везе 

Европско првенство у атлетици на отвореном 2018.
Скок удаљ на Европском првенству у атлетици на отвореном